Pjuken kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pjuken, Nykarleby, Österbotten, 
 Pjuken, Vörå, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar